St. Ives bezeichnet:

St Ives (Cambridgeshire) 
St Ives (Cornwall)
St Ives (Dorset)
St Ives (New South Wales), Australien
St Ives (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus

Heilige:
St. Ives, eine kornische Heilige, nach der St Ives in Cornwall benannt wurde

Sonstiges: 
St. Ives (Roman): ein Buch von Robert Louis Stevenson
 den Originaltitel des Films Der Tag der Abrechnung (1976) mit Charles Bronson, basierend auf dem gleichnamigen Roman
St. Ives (1998): ein Film mit Jean-Marc Barr und Miranda Richardson

it:Sant'Ivo